Шедьяк (, ) — небольшой городок в графстве Вестморленд на юго-востоке провинции Нью-Брансуик, Канада.

Население — 5497 человек (2006), большинство из которых — франко-акадцы. В городе распространены французский и английский языки, из которых возникла смесь, именуемая шиак (от искажённого названия города Шедьяк). Город расположен на побережье бухты Шедьяк в проливе Нортамберленд, имеет пляжи. Основное занятие населения — рыболовство.

См. также 
 Акадия

Ссылки 
 Официальная страница города Шедьяк (фр., англ.)
 Официальная страница городской газеты «Франко-акадский наблюдатель» (фр.)
 Официальная страница пляжа Парле (фр., англ.)
 Официальная страница яхт-клуба города Шедьяк

Города Нью-Брансуика